Die Hessenliga 1965/66 war die 16. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde Germania Wiesbaden und stieg dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, auf. Absteigen mussten VfL 1860 Marburg, FC Preußen Frankfurt und RSV Petersberg.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1965/66 bei asc-neuenheim.de

1966
Fußballsaison 1965/66